Satna (district), district van de Indiase staat Madhya Pradesh
Satna (stad), de hoofdstad van dit district